Ekstraklasa 2016/2017 – 91. edycja oficjalnych mistrzostw Polski w piłce nożnej mężczyzn (89. dokończona oraz zakończona wyłonieniem triumfatora), po raz 83. przeprowadzona w formule ligowej, jako najwyższy szczebel w hierarchii. W rozgrywkach wzięły udział drużyny 16 profesjonalnych klubów, a ich organizatorem była Ekstraklasa SA. Sponsorem tytularnym był Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto, w związku z czym obowiązywała nazwa marketingowa Lotto Ekstraklasa.

Wzorem trzech wcześniejszych edycji sezon składał się z dwóch części: fazy zasadniczej (30 kolejek, 240 spotkań) oraz - następującej po niej - fazy finałowej w dwóch grupach (7 kolejek, 56 meczów). Po zakończeniu fazy zasadniczej nastąpiło podzielenie punktów uzyskanych przez każdy zespół. Zmagania rozpoczęły się 15 lipca 2016, a zakończyły 4 czerwca 2017. Łącznie rozegrano 296 spotkań, w których zdobyto 812 bramek, co daje średnią 2,74 gola na mecz.

Beniaminkami były:  i . Tytuł mistrzowski obroniła Legia Warszawa. Królem strzelców zostali Marco Paixão z Lechii Gdańsk i Marcin Robak ze Lecha Poznań, zdobywcy 18 bramek.

Pierwszego gola rozgrywek zdobył w 15. minucie spotkania Wisła Płock – Lechia Gdańsk zawodnik gości Marco Paixão (mecz zakończył się wynikiem 2:1).

Format rozgrywek 
Był to kolejny sezon rozgrywany w formacie rozgrywek ESA-37, czyli z podziałem rozgrywek po rundzie zasadniczej na dwie grupy (A i B) po 8 drużyn oraz podziałem punktów zdobytych w rundzie zasadniczej przez dwa z zaokrągleniem w górę w przypadku nieparzystej liczby punktów.

Obowiązywał układ par analogiczny do poprzedniego sezonu:

Drużyny 

Objaśnienie:
 W zeszłym sezonie Bruk-Bet Termalica Nieciecza występował pod nazwą Termalica Bruk-Bet Nieciecza.

Runda zasadnicza

Tabela 

! 

||(30)
||(29)
||(28)
||(27)
||(22)

||(21)
||(21)

||(20)

||(20)
||(20)

||(17)

||(16)
||(16)

||(15)
||(15)
||(15)

Lider kolejka po kolejce

Miejsca po danych kolejkach

Wyniki

Runda finałowa

Tabela 

! 
|-
|colspan="12" bgcolor="white"|Grupa A
|-

||rowspan=5|

|-
|colspan="12" bgcolor="white"|Grupa B
|-
||rowspan=4|

Lider kolejka po kolejce

Miejsca po danych kolejkach

Wyniki 

|{|
|

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

|-
|colspan=9 align="center"|Grupa B
|}
|}

Statystyki

Bramki, kartki

Najlepsi strzelcy 
Stan na koniec sezonu

Liczba w nawiasie przy nazwisku danego zawodnika oznacza liczbę goli strzelonych przez niego w ostatniej kolejce.

Najlepsi asystenci 
Stan na koniec sezonu

Opracowano na podstawie: EkstraStats.

Klasyfikacja kanadyjska 
Stan na koniec sezonu.

Opracowano na podstawie: EkstraStats.

Hat-tricki

Klasyfikacja Fair Play 
Stan po 11. kolejce.

Źródło: Ekstraklasa.org.

Rekordy drużynowe 

Źródło: pl.soccerway.com

Klasyfikacja medalowa mistrzostw Polski po sezonie 
Tabela obejmuje wyłącznie kluby mistrzowskie.

Nagrody

Piłkarz Miesiąca

Bramka i interwencja kolejki

Gala Ekstraklasy 
5 czerwca 2017 roku odbyła się Gala Ekstraklasy podsumowująca sezon.
    
 Bramkarz sezonu: Matúš Putnocký (Lech Poznań)
 Obrońca sezonu: Maciej Dąbrowski (Legia Warszawa)
 Pomocnik sezonu: Vadis Odjidja-Ofoe (Legia Warszawa)
 Napastnik sezonu: Marcin Robak (Lech Poznań)
 Odkrycie sezonu: Jarosław Niezgoda (Legia Warszawa/Ruch Chorzów)
 Piłkarz sezonu:  Vadis Odjidja-Ofoe (Legia Warszawa)
 Trener sezonu:  Maciej Bartoszek (Korona Kielce)
 Bramka sezonu: Konstantin Vassiljev (Jagiellonia Białystok)
 Interwencja sezonu: Mariusz Pawełek (Śląsk Wrocław)

Trenerzy i kapitanowie

Zmiany trenerów

Stadiony

Stroje i sponsorzy

Uwagi

Przypisy 

Ekstraklasa w piłce nożnej (2016/2017)